A Temporada de Fórmula 3000 de 2000 foi a décima sexta da história da categoria. Teve como campeão o brasileiro Bruno Junqueira, da Petrobras Junior Team. A D2 Playlife Super Nova foi a campeã entre as equipes.

Dez provas foram realizadas entre os dias 8 de abril (Ímola) e 26 de agosto de 2000 (Spa-Francorchamps).

Equipes e pilotos 
Todas as equipes que disputaram a temporada competiram com chassis Lola B99/50, equipados com motores Zytek V8.

Classificação

Pilotos

Construtores

2000